Foulds ist der Familienname folgender Personen:

 Geoff Foulds (* 1939), englischer Snookerspieler und Billardfunktionär
 John Foulds (1880–1939), britischer Komponist
 June Foulds (1934–2020), britische Leichtathletin und Olympiateilnehmerin
 Linton Harry Foulds (1897–1952), britischer Diplomat
 Neal Foulds (* 1963), englischer Snookerspieler